фон Тросков () — российско-австрийский баронский род. Ветвь князей Турн-и-Таксис.

Происхождение 

Рудольф Гуго Максимилиан фон Турн-и-Таксис (; 25 ноября 1833, Прага — 4 июля 1904, Прага) — правнук князя Александра Фердинанда (1704—1773) — отказался от титула и фамилии.

Рудольф был потомственным пражанином: ещё его дед принц Максимилиан Йозеф (1769—1831) женился в Праге и жил там. Там же родились все 6 его детей (в том числе и старший из них — принц Карл (1792—1844) — отец будущего барона фон Троскова).

Рудольф был интеллектуалом, любившим чешскую культуру (в первую очередь — музыку и словесность), и покровителем искусств. Он изучал юриспруденцию и в 1861 году основал «Právník» — первый юридический журнал на чешском. Помогая Карелу Яромиру Эрбену, он создал также чешский словарь юридической терминологии. Он был предан чешской национальной идее и стал издателем «Boleslavan» — еженедельника на чешском, посвященного этому вопросу, и стал первым руководителем известного чешского хора «Hlahol». Он был также членом комитета по созданию чешского национального театра (1861) и одним из основателей общества чешского искусства «Umělecká beseda» (чеш./нем.) в Праге (1863). Он покровительствовал деятелям чешской культуры (в том числе Божене Немцовой, Витезславу Галеку, Каролине Светле, Антонину Дворжаку и Бедржиху Сме́тане). Позже на средства Рудольфа была поставлена опера Сме́таны «Бранденбуржцы в Чехии».

Грамотой австрийского императора Франца Иосифа I от а Рудольф Гуго Максимилиан, бывший принц фон Турн-и-Таксис, был возведён, с нисходящим потомством, в баронское достоинство Австрийской империи, с фамилией фон Тросков.

Через 10 лет он умер, навещая свою дочь Гедвигу в Велеграде. В 1930 году останки его и его жены были эксгумированы и перезахоронены в семейной могиле в городе Стара-Болеслав (ныне — Брандис-над-Лабем-Стара-Болеслав).

Высочайше утверждённым 23 декабря 1907 года положением Первого департамента Государственного совета дозволено подполковнику Ивану Рудольфовичу Троскову, с нисходящим его потомством, пользоваться в России баронским титулом.

Барон Иван Рудольфович (фон) Тросков служил в Отдельном корпусе пограничной стражи. Из пяти его сыновей трое погибли или пропали без вести, воюя на стороне белых во время Гражданской войны.

Поколенная роспись 

  Рудольф (25.11.1833, Прага — 4.7.1904, Прага), получил титул барон фон Тросков в 1894 году OO   28.11.1857 Женни Стендлер (Jenny Ständler; 9.4.1830, Прага — 28.9.1914, Грац)
 Йоханн (Иван Рудольфович), барон фон Тросков (29.6.1860, Нимарик — 3.11.1920, Прага) OO   1: ок. 1894 (развод?) Вера Николаевна Воскресенская (1877 — ок. 1950, Париж) OO   2: 1918/19 Marie Pitroffova (? — до 1938)
 Александр (Александр Иванович), барон фон Тросков (30.9.1895 — 1917/20)
 Николаус (Николай Иванович), барон фон Тросков (28.12.1896 — 2/3.3.1941, Нью-Йорк) OO    Анна N. (? — после 1945, США)
 Константин (Константин Иванович), барон фон Тросков (14.11.1898, Баку — 15.3.1964, Прага) OO    Варна 2.1.1934 Милослава Кралертова (4.6.1910, Storonetz, Romania — ?)
 Владимир Константинович, барон фон Тросков (род. 28.7.1934, Варна)  OO   1: Прага 22.7.1962 (разв.: 1968) Надежда Пехрова (род. 18.12.1942, Прага) OO   2: Прага 4.8.1971 Анна Улкова (род. 3.10.1945, Прага)
 Вера Владимировна, баронесса фон Тросков (род. 30.4.1964, Прага) OO    29.8.1985 Милан Дедек (род. 17.4.1964)
 Георг (Георгий Владимирович), барон фон Тросков (род. 2.5.1973, Прага) OO    27.7.2006 Lucie Tůmová (род. 12.10.1971)
 Анна (Анна Георгиевна), баронесса фон Тросков (род. 13.10.2006)
 Михаэль (Миаил Иванович), барон фон Тросков (11.12.1900 — 1917/20)
 Георг (Георгий Иванович), барон фон Тросков (27.6.1903 — 1917/20)
 Людмила, баронесса фон Тросков (18.5.1862 — 29.2.1888, Пловдив) OO    1883 N. Войтасенко
 Изабелла, баронесса фон Тросков (1863 — ?, Golkovice)
 Адальберт, барон фон Тросков (10.10.1867 — после 1933) OO    Грац 16.6.1902 Терезия Поллак (1878/9 — ?)
 Тереза, баронесса фон Тросков (пользовалась фамилией Турн-Таксис; ? — после 1945, Прага)
 Гедвига, баронесса фон Тросков (16.1.1873, Golkowitz — ?) OO   1: N. Шмид OO   2: Артур Каллус

Примечания

Ссылки 
 

Потомство морганатических браков
Баронские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены леопарды
Дворянские роды, на гербах которых изображено солнце
Дворянские роды, на гербах которых изображена крепость